Just Cause (film), een film uit 1995.
 Just Cause (computerspelserie), een reeks computerspellen van Avalanche Studios
 Just Cause (computerspel), het eerste spel uit de serie
 Just Cause (televisieserie), een Canadese/Amerikaanse televisieserie uit 2001 
 Operatie Just Cause, de invasie van Panama door de VS in 1989.